Корницька сільська рада — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Корницька сільська рада — Львівська область, Самбірський район